Котело́к, діал. кі́тлик — те ж саме, що й казанок, невеликий казан.
 Армійський котелок
 Котелок компаса, казанок компаса — ємність з немагнітного матеріалу, де розміщується картушка магнітного компаса.
 Котелок — вид капелюха.

Див. також 
 Котелки
 Казанок